Die Saison 2022/23 der 3. Fußball-Liga ist die 15. Spielzeit der dritthöchsten deutschen Spielklasse im Männerfußball. Sie wurde am 22. Juli 2022 mit der Partie zwischen dem VfL Osnabrück und dem MSV Duisburg (1:0) eröffnet und soll am 27. Mai 2023 mit dem 38. Spieltag enden. Die Austragung der Aufstiegsspiele für die 2. Bundesliga ist für den 2. und 6. Juni 2023 geplant.

Durch die Weltmeisterschaft 2022 in Katar, die aufgrund der klimatischen Verhältnisse in dem Wüstenstaat vom 20. November bis zum 18. Dezember 2022 stattfand, wurde der Spielbetrieb der 3. Liga für neun Wochen unterbrochen. Da die Spieler, die an der WM teilnahmen, ihren Nationalmannschaften zur Verfügung stehen mussten, fand der letzte Drittliga-Spieltag vor der WM-Pause (der 17.) bereits vom 11. bis zum 14. statt. Der Ligabetrieb wurde am 13. Januar 2023 wieder aufgenommen.

Teilnehmer 
Der 1. FC Magdeburg, Eintracht Braunschweig und der 1. FC Kaiserslautern stiegen nach der Vorsaison in die 2. Bundesliga auf und wurden durch die Absteiger Dynamo Dresden, FC Erzgebirge Aue und FC Ingolstadt 04 ersetzt. Aue war zuvor sechs Spielzeiten in der 2. Bundesliga vertreten, Dresden und Ingolstadt mussten hingegen den unmittelbaren Wiederabstieg hinnehmen.

Nach der Vorsaison stiegen der FC Viktoria 1889 Berlin, die Würzburger Kickers und der TSV Havelse in die Regionalliga ab, ebenso Türkgücü München, das den Spielbetrieb vorzeitig eingestellt hatte. Sie wurden durch die vier Aufsteiger SpVgg Bayreuth, SV Elversberg, Rot-Weiss Essen und VfB Oldenburg ersetzt. Elversberg hatte zuletzt in der Saison 2013/14 in der 3. Liga gespielt, Essen ist nach 15 Jahren wieder im Profifußball vertreten, Oldenburg nach 25 und Bayreuth gar nach 32 Jahren.

Saisonverlauf

Hinrunde 
Aufsteiger Elversberg stellte in der Hinrunde die mit Abstand beste Offensive, 46 Toren standen die 37 des zweittorgefährlichsten Teams Wehen Wiesbaden gegenüber. Mit Luca Schnellbacher stellte die SV auch den effektivsten Torschützen der Liga (gemeinsam mit Dynamo Dresdens Ahmet Arslan), wohingegen Manuel Feil, Jannik Rochelt und Nick Woltemade alle unter den besten zehn Vorlagengebern der Liga waren. Nach dem saarländischen Rivalen Saarbrücken kassierte die Defensive um Elversbergs Keeper Nicolas Kristof die zweitwenigsten Gegentore, beide Mannschaften verloren auch die wenigsten Hinrundenspiele (je drei). Mit einer Ausbeute von 44 Punkten gelang es den Saarländern, Wehen Wiesbaden zum Ende der Hinserie auf bereits sieben Punkte zu distanzieren und die Herbstmeisterschaft zu holen. Neben Saarbrücken auf Rang 3 hielten auch die nicht aufstiegsberechtigte U23 des SC Freiburg, 1860 München und Waldhof Mannheim Kontakt zu den Aufstiegsplätzen.

Die Situation im unteren Bereich der Tabelle war nach Abschluss des 19. Spieltags ausgeglichener. Absteiger Aue gewann an den ersten 16 Spieltagen nur zweimal und befand sich von Saisonbeginn an im Tabellenkeller wieder. Nach zuletzt drei Siegen in Folge konnten sich die Sachsen aber über den Strich retten. Neben den Aufsteigern Bayreuth und Oldenburg rutschte auch Borussia Dortmund II häufiger in die Abstiegszone. Die Westfalen verloren in der Endphase der Hinserie fünfmal in Folge, wohingegen der SV Meppen nach dem 4. Spieltag keine Partie mehr gewinnen konnte und nach 19 Spielen auf dem letzten Platz stand.

Statistiken

Tabelle 

 ||  / P

 ||  / P
 || () / P
 || P

 || rowspan="4" |

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Dritten der 3. Liga und dem 16. der 2. Bundesliga sollen am 31. Mai/2. Juni und 6./7. Juni 2023 stattfinden.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste

Torvorlagenliste

Stadien, Zuschauer, Sponsoring und Ausstatter 
Die Teilnehmer werden nach dem Zuschauerschnitt vorsortiert.

Wissenswertes

Höchstwerte der Saison 
 Die bislang höchsten Siege waren mit je sechs Toren Differenz:
 das 6:0 des 1. FC Saarbrücken im Gastspiel bei der SpVgg Bayreuth am 8. Spieltag,
 das 7:1 von Dynamo Dresden gegen den Halleschen FC am 21. Spieltag.
 Die bislang torreichsten Spiele waren mit je acht Treffern:
 das 6:2 des SV Meppen gegen den SV Waldhof Mannheim am 4. Spieltag,
 das 5:3 von Rot-Weiss Essen beim VfB Oldenburg am 15. Spieltag,
 das 7:1 von Dynamo Dresden gegen den Halleschen FC am 21. Spieltag,
 das 5:3 der SpVgg Bayreuth gegen den FSV Zwickau am 24. Spieltag.

Rekorde 
 Das 5:1 der SV Elversberg gegen Rot-Weiss Essen wurde zum höchsten ligainternen Auftaktsieg. Nie zuvor gelang es einer Mannschaft, am 1. Spieltag fünf Tore zu erzielen.
 Mit fünf Siegen in Folge von Saisonbeginn an zog der TSV 1860 München mit dem bisherigen Rekordhalter Kickers Offenbach gleich, der diesen Startrekord in der Spielzeit 2010/11 aufstellte.
 Der 1. FC Saarbrücken blieb als erste Drittligamannschaft von Saisonbeginn an in fünf Partien in Folge ohne Gegentor.

Cheftrainer 
Die Tabelle listet alle Cheftrainer auf, die zu Beginn der Saison ihre jeweilige Mannschaft verantworteten. Interimstrainer sind unter den Trainerwechseln berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Vereine sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Kader

Sonstiges 
 Zu dieser Saison wurde die geforderte Mindestkapazität von Stadien von bisher 10.001 auf 5001 Plätze reduziert.
 In dieser Saison finden letztmals Montagsspiele statt.

Einzelnachweise 

2022 23
Fußballsaison 2022/23